Чемпионат Швеции по кёрлингу среди мужчин 2019 проводился со 2 по 6 января 2019 года в городе Йёнчёпинг.

В чемпионате приняло участие 16 команд.

Чемпионом стала команда Karlstads CK Edin (Карлстад; скип Никлас Эдин); команда кёрлинг-клуба Karlstads CK выиграла чемпионат в 10-й раз в своей истории, Никлас Эдин как скип команды — в 6-й раз. Серебряные медали завоевала команда Leksands CK Team Dream (Leksand; скип Фредрик Нюман). Бронзовыми призёрами стали проигравшие в полуфиналах команды: Karlstads CK Team Colorama (Карлстад; скип Даниэль Магнуссон) и Skellefteå CK Team Bryce (Шеллефтео; скип Кэмерон Брайс).

Одновременно и в том же месте проводился чемпионат Швеции по кёрлингу среди женщин 2019 и чемпионат Швеции по кёрлингу на колясках 2019.

Формат турнира

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований

Предварительный этап

Стадия А (A-stege) 
Победители стадии А (две команды) проходят сразу в медальный раунд, проигравшие — в стадию В.

Стадия B (B-stege) 
Победители стадии B (три команды) проходят сразу в медальный раунд, проигравшие — в стадию С.

Стадия C (C-stege) 
Победители стадии С (три команды) проходят в медальный этап, проигравшие выбывают.

Медальный этап (Slutspel) 
Выигравшие в «игре 2» выходят напрямую в полуфиналы, победители полуфиналов разыгрывают финал, проигравшие в полуфиналах встречаются в матче за 3-е место. Проигравшие в «игре 2» выходят в игру за вторую путёвку в полуфиналы; в этой встрече проигравший получает общее 5-е место. Проигравшие в «игре 1» выходят во встречи между собой, проигравшие в которых получают общее 7-е место, а победители встречаются с проигравшими в «игре 2».

Стадия 1.

Стадия 2.

Стадия 3.

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди женщин 2019
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди смешанных команд 2019
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди смешанных пар 2019

2019
Спорт в Швеции в 2019 году
Январь 2019 года
Спортивные соревнования в Йёнчёпинге